Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 60 degrés :
 le  nord, dans l'hémisphère nord ;
 le  sud, dans l'hémisphère sud.
Lorsque l'expression « 60 parallèle » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.

Voir aussi 
 60e Parallèle, un opéra de Philippe Manoury.
Homonymie en géographie